Conan el Bárbaro hace referencia a varios artículos:

Personaje de ficción
 Conan el Bárbaro, personaje de espada y brujería creado en 1932 por el escritor estadounidense Robert Ervin Howard;
 Conan, personaje creado por Marvel Comics.

Películas
 Conan el Bárbaro (película de 1982)
 Conan el Bárbaro (película de 2011)

Literatura
 Conan el Bárbaro (historieta), colección de historietas basadas en el personaje de Howard

Juegos
 Conan el Bárbaro (juegos de rol)
 Conan el Bárbaro (videojuegos)